Towarzystwo Obrony Przeciwgazowej